Luci Genuci Aventinensis, cònsol el 365 i .
 Luci Genuci Aventinensis, tribú de la plebs el .
 Luci Genuci Aventinensis, cònsol el .
 Luci Genuci Clepsina, cònsol el .
 Luci Genuci, ambaixador romà el  al rei Sífax de Numídia.